Bosch Thermotechnik ist der größte europäische Anbieter von Heizungen. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Gaskessel, Wärmepumpen, Warmwasserbereiter und Solaranlagen. Das Unternehmen mit Sitz in Wetzlar ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH. Es geht zurück auf den 1932 von Bosch übernommenen Hersteller Junkers, den Bosch mit der ebenfalls traditionsreichen, 2003 übernommenen Buderus Heiztechnik GmbH vereinigte. Die Marke Junkers wurde lange Zeit weitergeführt, im Jahr 2019 aber dann in die Marke Bosch überführt.

Geschichte des Unternehmens 
Mit der Übernahme von Junkers & Co. im Jahr 1932 war Bosch in den Heizgerätemarkt eingestiegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Junkers jahrzehntelang nur ein rein deutscher Produzent. Das änderte sich 1988 mit der Übernahme der portugiesischen Vulcano Termodomésticos, die bis dahin Gas-Warmwasserbereiter in Junkers-Lizenz gefertigt hatte. Bereits ein Jahr später wurde die Produktion von Gas-Warmwasserthermen vom Junkers-Sitz Wernau (Neckar) nach Portugal verlagert. In relativ kurzer Zeit kam es zu weiteren Erwerbungen, so wurde beispielsweise 1992 Worcester, ein britischer Produzent von Gas-Kombi-Kesselthermen für Heizung und Warmwasser sowie Öl-Heizkesseln, übernommen.

Um sich in Europa und einem zunehmend härter werdenden Wettbewerb behaupten zu können, schuf Bosch 1995 den Geschäftsbereich Thermotechnik, der alle Unternehmen des Bosch-Konzerns zusammenfasste, die Heizungen und das dazu nötige Zubehör herstellen. Mit der Übernahme der Buderus AG durch Bosch und der Gründung der BBT Thermotechnik GmbH, die die Heiztechnikaktivitäten beider Unternehmen zusammenführte, entwickelte sich Bosch Thermotechnik 2003 zum größten europäischen Hersteller von Heizungsprodukten und Warmwasserlösungen.

Am 10. November 2004 wurde der schwedische Wärmepumpenhersteller IVT (Industriell Värme Teknik) übernommen. Im August 2009 erwarb Bosch Thermotechnik mit Loos International einen Hersteller von Dampf- und Heizkesseln für gewerbliche und industrielle Anwendungen. 2010 übernahm Bosch Thermotechnik die Köhler & Ziegler Anlagentechnik GmbH, Lollar, die Blockheizkraftwerke im Leistungsbereich zwischen 20 und 2.000 kW sowie ORC-Anlagen herstellt. Am 1. April 2011 wurde Köhler & Ziegler in Bosch KWK Systeme GmbH umfirmiert.

Seit Oktober 2015 lassen sich Heizungen von Bosch Thermotechnik mit Bosch HomeCom über das Internet steuern.

Geschäftstätigkeit 
Bosch Thermotechnik produziert heute in mehr als 20 Werken in Europa, Amerika und Asien und hat im Jahr 2021 mit 14.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,0 Milliarden Euro erzielt. Vertrieben werden die Erzeugnisse unter den Markennamen Bosch, Buderus, elm.leblanc, IVT, Nefit, Vulcano und Worcester.

Produktportfolio 
Das Produktportfolio erstreckt sich von bodenstehenden und wandhängenden Heizgeräten, Warmwasserbereitern über Solarthermiesysteme, Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen bis hin zu Systemen für Großgewerbe und Industrie wie etwa Großkessel, Blockheizkraftwerke und Anlagen zur Abwärmenutzung in Industrieprozessen:
 Großwasserraumkessel
 Heizkessel
 gas- oder ölgefeuert
 als Holzheizung (Scheitholz oder Pellets)
 als Brennwertkessel
 als Etagenheizung/Kombitherme
 Solarheizungen
 Wärmepumpen
 Kontrollierte Wohnraumlüftung
 Warmwasserspeicher
 Heizkörper
 Blockheizkraftwerke
 Zubehör (Pumpen, Armaturen, Regeltechnik, …)
 ORC-Anlagen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Heiztechnikhersteller
Dampfkesselhersteller
Solarthermiehersteller
Bosch-Unternehmen
Produzierendes Unternehmen (Lahn-Dill-Kreis)
Unternehmen (Wetzlar)
Gegründet 1995